Benner peut désigner :
 Édouard Benner (1830-1915)
 Emmanuel Benner (1836-1896), frère jumeau de Jean, peintre
 Emmanuel Michel Benner, dit Many Benner (1873-1965), peintre
 Huelet Benner (1917-1999), tireur sportif américain
 Jean Benner (1836-1906), frère jumeau d'Emmanuel, peintre
 Jean Henri Benner (1776-1836), peintre miniaturiste alsatien

Homonymie de patronyme